Blue and Lonesome — двадцать третий в Великобритании и двадцать пятый в США студийный альбом группы The Rolling Stones, релиз которого состоялся 2 декабря 2016 года. Он дебютировал на первом месте в Великобритании (став 12-м чарттоппером), впервые с 2010 года.

История создания 
Производство альбома было объявлено в апреле 2016 года. Кит Ричардс рассказал, что на альбоме будет много чикагского блюза. В итоге стало известно, что альбом будет полностью сделан в стиле блюз и будет включать каверы песен таких исполнителей, как Хаулин Вулф, Литтл Уолтер, Вилли Диксон и других.

Коммерческий успех 
В первую неделю релиза было продано 106,000 копий альбома и он достиг позиции № 1 в Великобритании (в 12-й раз возглавив UK Albums Chart). Это второй самый крупный тираж среди всех альбомов в 2016 в Соединённом Королевстве. Он также дебютировал на позиции № 4 в США (Billboard 200) с тиражом 123,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 120,000 истинных альбомных продаж).

Список композиций

Участники записи 
The Rolling Stones
 Мик Джаггер — ведущий вокал, губная гармошка
 Кит Ричардс — гитара
 Чарли Уоттс — ударные
 Ронни Вуд — гитара

Приглашенные музыканты
 Эрик Клэптон — гитара на «Everybody Knows About My Good Thing» и «I Can’t Quit You Baby»
 Мэтт Клиффорд — клавишные
 Дэррил Джонс — бас-гитара
 Чак Ливелл — клавишные

Чарты

Сертификации

Синглы

Примечания 

Альбомы 2016 года
The Rolling Stones
Альбомы The Rolling Stones
Кавер-альбомы
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart